Plusieurs cathédrales ont été nommées cathédrale Notre-Dame-du-Rosaire sous le vocable de Notre-Dame du Rosaire :

En Argentine 
 la cathédrale Notre-Dame-du-Rosaire de Cafayate,
 la cathédrale Notre-Dame-du-Rosaire de Paraná,
 la basilique-cathédrale Notre-Dame-du-Rosaire de Rosario ;

Au Cameroun
 la cathédrale Notre-Dame-du-Rosaire de Mbalmayo,
 la cathédrale Notre-Dame-du-Rosaire de Sangmélima ;

Au Canada 
 la cathédrale du Saint-Rosaire de Regina ;

En Colombie 
 la cathédrale Notre-Dame-du-Rosaire-de-Chiquinquirá de Garagoa,
 la cathédrale Notre-Dame-du-Rosaire de Girardota,
 la cathédrale Notre-Dame-du-Rosaire de Manizales,
 la cathédrale Notre-Dame-du-Rosaire-de-Palmar de Palmira,
 la cathédrale Notre-Dame-du-Rosaire-de-Chiquinquirá de Santa Rosa de Osos,
 la cathédrale Notre-Dame-du-Rosaire de Valledupar ;

En Inde 
 la cathédrale Notre-Dame-du-Rosaire de Mangalore ;

Au Pérou 
 la cathédrale Notre-Dame-du-Rosaire d’Abancay ;

Au Viêt Nam 
 la cathédrale Notre-Dame-Reine-du-Rosaire dite « de Phat Diem ».

Voir aussi 
 
 
 
 
 

NotreDameRosaire
~NotreDameRosaire